Breuker hat folgende Bedeutungen:

 Breuker (Volk), antikes, illyrisches Volk in Südpannonien.

Breuker ist auch der Familienname folgender Personen:
 Georg Breuker (1876–1964), deutscher Romanautor und Dichter
 Johann Breuker (1817–1885), deutscher Bauer, Sozialreformer, Gründungsmitglied des Westfälischen Bauernvereins
 Karl-Heinz Breuker (1939–2012), deutscher Mediziner
 Roger De Breuker (1940–2018), belgischer Radrennfahrer
 Willem Breuker (1944–2010), niederländischer Jazz-Klarinettist, -Saxofonist, -Komponist und -Bandleader

Siehe auch:
 Breucker
 Bröker